Elspe ist der Name von:

 Elspe, Ortsteil von Lennestadt
 Elspe (Lüdenscheid), Ortsteil von Lüdenscheid
 Elspe (Volme), Zufluss der Volme
 Elspe oder Elspebach, Zufluss der Lenne